Il singolare del torneo di tennis Limburg Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anna-Lena Grönefeld che ha battuto in finale Alison Van Uytvanck 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Sandra Záhlavová (secondo turno)
 Tatjana Maria (secondo turno)
 Elica Kostova (secondo turno)
 Kiki Bertens (quarti di finale, ritiro)

 Sacha Jones (primo turno)
 Elise Tamaela (secondo turno)
 Anna-Lena Grönefeld (campionessa)
 Marta Domachowska (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Limburg Open 2011